

Cinema 
 Slipstream – cortometraggio del 1967 diretto da Steven Spielberg
 Slipstream – film del 1989 diretto da Steven Lisberger
 Slipstream – film del 2005 con Vinnie Jones e Sean Astin
 Slipstream - Nella mente oscura di H. (Slipstream) – film del 2007 diretto da Anthony Hopkins

Informatica 
 Slipstream – procedimento attraverso cui vengono integrate nuove caratteristiche o patch all'interno di un software
 Slipstream – tecnica di ottimizzazione per microprocessori

Letteratura 
 Slipstream – genere di letteratura fantastica

Musica 
 Slipstream – gruppo musicale space rock
 Slipstream – album di Bonnie Raitt del 2012
 Slipstream – album degli Sherbet del 1974
 Slipstream – video musicale dei Jethro Tull del 1981

Personaggi 
 Slipstream – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Slipstream – personaggio dei Transformers
 Slip Stream – personaggio dei G.I. Joe

Sport 
 Slipstream – precedente denominazione del Team Garmin-Chipotle, squadra ciclistica professionistica